Världsmästerskapet i fotboll 1990: Spelartrupper

Grupp A

Förbundskapten: Josef Hickersberger

Förbundskapten: Jozef Vengloš

Förbundskapten: Azeglio Vicini

Förbundskapten: Bob Gansler

Grupp B

Förbundskapten: Carlos Bilardo

 *Efter att målvakten Pumpido hade ådragit sig en skada fick det Argentinska laget tillåtelse att ersätta honom med Comizzo. Comizzo spelade inte en enda match under hela turneringen och satt inte ens på avbytarbänken.

Förbundskapten: Valerij Nepomnjašcij

Förbundskapten: Emerich Jenei

Förbundskapten: Valerij Lobanovskij

Grupp C

Förbundskapten: Sebastião Lazaroni

Förbundskapten: Bora Milutinović

Förbundskapten: Andy Roxburgh

Det skotska laget blev numrerat efter antalet landskamper som de deltagit i vid den tiden. Undantaget var Jim Leighton som fick sin traditionella nr. 1-dräkt.

Förbundskapten: Olle Nordin

Grupp D

Förbundskapten: Francisco Maturana

Förbundskapten: Carlos Alberto Parreira

Förbundskapten: Franz Beckenbauer

Förbundskapten: Ivica Osim

Grupp E

Förbundskapten: Guy Thys

Förbundskapten: Lee Ho-Taik

Förbundskapten: Luis Suárez

Förbundskapten: Óscar Tabárez

Grupp F

Förbundskapten: Mohamed El Gohary

Förbundskapten: Bobby Robson

* Ersatte David Seaman som inte kunde spela på grund av en skadad tumme.

Förbundskapten: Jack Charlton

Förbundskapten: Leo Beenhakker

Världsmästerskapet i fotboll 1990
1990